Název Uhliarsky potok má více vodních toků:

 Uhliarsky potok (přítok Kľaku) – pravostranný přítok Kľaku na Slovensku v okrese Žarnovica
 Uhliarsky potok (přítok Krivánskeho potoka) – (nazýván také Uhliarsky jarok) – pravostranný přítok Krivánskeho potoka na Slovensku v okrese Lučenec
 Uhliarsky potok (přítok Moštěnického potoka) – levostranný přítok Moštěnického potoka na Slovensku v okrese Banská Bystrica